Carlos Hidalgo può riferirsi a:
 Carlos Daniel Hidalgo (nato 1986), calciatore colombiano
 Carlos Hugo Hidalgo, doppiatore statunitense
 Carlos Ramon Hidalgo (nato 1979), calciatore ecuadoriano
 Carlos Hidalgo, calciatore costaricano